Dangerfield steht für:
 eine englische Fernsehserie, siehe Polizeiarzt Dangerfield

Dangerfield ist der Familienname folgender Personen:
 Crystal Dangerfield (* 1998), US-amerikanische Basketballspielerin
 Fyfe Dangerfield (* 1980), englischer Rockmusiker
 George Dangerfield (1904–1986), US-amerikanischer Historiker und Schriftsteller
 Rodney Dangerfield (1921–2004), US-amerikanischer Komiker, Schauspieler